Aregnazan (voornaam), voornaam
 Aregnazan of de magische wereld, volkssprookje